Marie Bádenská (německy Maria Amelia von Baden) (20. listopadu 1834 – 21. listopadu 1899) byla rodem bádenská princezna a sňatkem leiningenská kněžna.

Rodina 
Marie se narodila 20. listopadu 1834 v Karlsruhe jako sedmé dítě (třetí dcera) Leopolda I. Bádenského a Žofie Vilemíny Švédské.

Mariin otec Leopold byl potomkem morganatické větve bádenské rodiny (jeho matka byla německá šlechtična Luisa Karolína z Hochbergu), neměl tedy práva na vládu v Bádensku. V roce 1830 však po vymření hlavní mužské linie nastoupil na bádenský velkovévodský trůn. Leopold byl považován za prvního německého panovníka, který povolil ve své zemi liberální reformy. Mariina matka, Žofie Vilemína, byla dcerou švédského krále Gustava IV. Adolfa a Frederiky Dorotey Bádenské.

Manželství a potomci 
Marie se 11. září 1858 v Karlsruhe provdala za Arnošta Leopolda Leiningenského, staršího ze dvou synů Karla Leiningenského a Marie Klebelsberské. Karel Leininenský byl nevlastním bratrem britské královny Viktorie (byl jedním ze dvou dětí narozených z prvního manželství Viktoriiny matky Viktorie Sasko-Kobursko-Saalfeldské). Z manželství Marie a Arnošta Leopolda se narodily dvě děti:

 1. Alberta Leiningenská (24. 12. 1863 Osborne House, Wight– – 30. 8. 1901 Waldleiningen), svobodná a bezdětná
 2. Emich Leiningenský (18. 1. 1866 Osborne House, Wight– 18. 7. 1939 Mudau)
 ⚭ 1894 Feodora Hohenlohe-Langenburská (23. 7. 1866 Langenburg – 1. 11. 1932 Waldleiningen)

Tituly a oslovení 
 20. listopadu 1834 – 11. září 1858: Její Velkovévodská Výsost princezna Marie Bádenská
 11. září 1858 - 21. listopadu 1899: Její Velkovévodská Královská Výsost leiningenská kněžna

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 20. listopadu
Narození v roce 1834
Úmrtí 21. listopadu
Úmrtí v roce 1899
Zähringenové
Bádenské princezny
Narození v Karlsruhe
Ženy